Нам может означать:
 Нам (деревня) — см. Намцы
 Нам (фамилия) — немецкая (Nahm) и корейская (Nam) фамилия.

Носители фамилии 
 Нам, Олег Вячеславович (род. 1973) — украинский тхэквондист, заслуженный тренер Украины.
 Нам Бен Ги (1909—1954) — Герой Социалистического Труда.
 Нам Ге У
 Нам Джихён
 Нам Джун Пайк
 Нам Док У
 Нам Иль
 Нам Ман Чхун
 Нам, Людмила Валентиновна (1947—2007) — народная артистка России, оперная певица .
 Нам Сон Чхоль
 Нам Сын Рён
 Нам Тхэ Хи
 Нам Фыонг